Hevesi Labdarúgó Sport Club (HLSC) Heves város labdarúgócsapata. A csapatnak a városi sportpálya az otthona, melynek befogadóképessége összesen 1500 fő.A pálya mérete: 110x60 méter, a talaj típusa eredeti fű. Világítás található. A szurkolók kiszolgálására van mosdó és büfé. A hazai mezük a főszponzor okán piros-fekete, vendégként általában a hagyományos kék-sárgában vagy sötétkékben játszanak. 2012 nyarán bejelentették, hogy a 2013-2013-as bajnoki idényben egyetlen bajnokságban sem indítanak sem felnőtt, sem U19-es csapatot. Az egyesület legmagasabb korosztálya jelenleg az U16-os.

Névváltozások 
 1975–2006: Hevesi SE
 2006–2007: Hevesi LSC
 2008–2009: Hevestherm-Hevesi LSC
 2009–2010: Hevesi LSC Ro Geo-Global
 2010–2012: Hevesi LSC

Dicsőséglista 
 Heves Megyei I. osztály (1975-1987, 1990-1995, 1997-1998, 2004-2009, 2012): bajnok 4x (1987, 1998, 2009, 2012), második 2x (1983, 1992), harmadik 3x (1985, 2006, 2008), negyedik 1x (1986), ötödik 2x (1984, 1997), hatodik 3x (1976, 1993, 1994), hetedik 2x (1982, 1991), nyolcadik 1x (2004), tizedik 1x (2007), tizenegyedik 1x (1981), tizenkettedik 2x (1977, 1979), tizenharmadik 2x (1980, 2005), tizennegyedik 1x (1978), tizenötödik 1x (1995)
 Heves Megyei II. osztály (1996): bajnok 1x (1996)
 Nemzeti Bajnokság 3 Mátra-csoport (1988-1989, 1999-2003, 2010-2011): hatodik 2x (1999, 2000), nyolcadik 2x (2001, 2003), kilencedik 1x (2010), tizedik 1x (2002), tizenkettedik 1x (2011), tizennegyedik 1x (1988), tizenhatodik 1x (1989)
 Imola-Hírlap Kupa (2000-2002, 2006, 2009-2012): bajnok 2x (2009, 2010), második 4x (2000, 2001, 2006, 2011), harmadik 1x (2002), negyedik 1x (2012)

Az utolsó hevesi felnőttcsapat játékoskerete (2011-12) 
 Kapusok: Éles Viktor (1980), Vincze Zsolt (1980), Gulyás Viktor (1992)
 Hátvédek: Szórád Attila (1984), Pető Péter (1978), Nász Norbert (1981), Molnár Zoltán (1982)
 Középpályások: Nagy László (1985), Urbán Péter (1989), Nagy Lajos (1987), Besenyei Zsolt (1977), Maksó László (1993), Antal Márk (1992), Kiskartali Martin (1992)
 Támadók: Gulyás László (1986), Besenyei Ferenc (1979), Pusoma Róbert (1978), Korsós Márk (1994)

Szakmai stáb
 Edző: Balázs Tihamér
 Technikai vezető: Fegyveres István
 Gyúró: Janosek Antal

Ismertebb játékosok 

  Somodi Bence (FTC, Blackburn Rovers, Győri ETO, Diósgyőri VTK, Videoton)
  Szécsi Márk (DVSC) U-17-es válogatott
  Törőcsik Bence (MTK)
  Csillag Dárius (Honvéd FC)
  Fejes Levente (MTK, Jászberény, Egri FC, Mezőkövesd)
  Bakos Dániel (DVSC)
  Slakta Balázs (DVSC)
  Forgács Péter (Jászberény)
  Fenyves László (DVSC)
  Besenyei Ferenc (Felsőtárkány)
  Korsós Márk (FTC)

Források 
Hevesi LSC honlapja
 MLSZ adatbank

Heves megye labdarúgócsapatai
Magyar labdarúgócsapatok
1975-ben alapított labdarúgócsapatok
Heves